Mambéré steht für folgende geografische Objekte in der Zentralafrikanischen Republik:

 Mambéré (Fluss)
 Mambéré (Präfektur)